Blockschrift steht für:
 handgeschriebene Druckschrift in Großbuchstaben, von englisch block letters
 Blockschrift (Album), Album des deutsch-kurdischen Rappers Azad (2007)

Siehe auch: